Pfaffengrün ist der Name folgender Orte:
 Pfaffengrün (Oberkotzau), Ortsteil des Marktes Oberkotzau, Landkreis Hof, Bayern
 Pfaffengrün (Treuen), Ortsteil der Stadt Treuen, Vogtlandkreis, Sachsen